

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Samoklęski – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka 
 Samoklęski – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Osiek Jasielski

Zobacz też 
 Samoklęski Duże, Samoklęski Małe
 Samoklęski-Kolonia Pierwsza, Samoklęski-Kolonia Druga